Села:
 Весела Балка — Миколаївська область, Казанківський район
 Весела Балка — Одеська область, Роздільнянський район  (до 17.07.2020 Захарівський район)
 Весела Балка — Одеська область, Татарбунарський район